Kolegium Elektorów Stanów Zjednoczonych
 Zgromadzenie Elektorów